Trzemeszno bezeichnet Orte und Seen in Polen:
 Trzemeszno (deutsch Tremessen), eine Stadt im Powiat Gnieźnieński der Woiwodschaft Großpolen; Sitz der:
 Gmina Trzemeszno, die zugehörige Stadt-und-Land-Gemeinde
 Trzemeszno (Rozdrażew) (dt. Trzemeszno), ein Dorf im Powiat Krotoszyński der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Rozdrażew
 Trzemeszno (dt. Schermeisel), bis 1960 der Name des Orts Trzemeszno Lubuskie in der Woiwodschaft Lebus

 Trzemeszno (Pojezierze Gnieźnieńskie), ein See in der Stadt Trzemeszno in der Woiwodschaft Großpolen
 Trzemeszno (Bory Tucholskie), ein See in der Tucheler Heide in der Woiwodschaft Pommern
 Trzemeszno (Pobrzeże Szczecińskie) (dt. Uhlenhorstsee), ein See in der Gemeinde Gryfino in der Woiwodschaft Westpommern